Котис I (Cotys I) може да се отнася за:

 Котис I - тракийски владетел на одрисите 383-359 пр.н.е.
 Котис I (сапеи) – управлява 48 пр.н.е.

Други:
 Тиберий Юлий Котис I — принц и клиент-цар на Боспорското царство 45/46–68/69 г.

Вижте също 
 Котис (пояснение)